

Teatro 
Le rane – commedia teatrale di Aristofane
Le rane – spettacolo di Ficarra e Picone

Letteratura 
Le rane – romanzo di Mo Yan

Musica 
Le rane – singolo dei Baustelle